Énard ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Énard (* 1976), französischer Volleyballspieler und -trainer
 Mathias Énard (* 1972), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Wolfgang Enard (* 1970), deutscher Biologe